Australia
 The Advocate – quotidiano cattolico con sede in Melbourne
 The Advocate – quotidiano con sede a Burnie

Stati Uniti d'America
 The Advocate – quotidiano di attualità con sede a Baton Rouge
 The Advocate – quotidiano LGBT con sede a Los Angeles
 The Advocate – quotidiano con sede a Stamford